Osoby o tym nazwisku:
 Artiom Chaczaturow – ormiański piłkarz
 Jurij Chaczaturow – radziecki i ormiański wojskowy